Rochuskirche oder Rochuskapelle ist der Name verschiedener Kirchengebäude, die das Patrozinium des heiligen Rochus von Montpellier, Nothelfer gegen die Pest und andere Seuchen, tragen. Festtag ist der 16. August.

Eine besondere Gruppe bilden die Rochus-und-Sebastian-Kirchen, beide Nothelfer gegen die Pest. Kirchen jeweils beider Heiligen finden sich dort eingetragen, andere Doppelpatrozinien vorerst hier.

Liste

Belgien 
 Sint-Rochus Kerk in Aarschot, Provinz Flämisch-Brabant
 Sint-Rochuskerk in Antwerpen, Provinz Antwerpen
 Kerk Sint-Antonius en Sint-Rochus in Blankenberge, Provinz Westflandern
 Église Saint-Roch in Bois-de-Villers, Provinz Namur
 Kerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus in Boom, Provinz Antwerpen
 Sint-Rochus Kerk in Halle, Provinz Flämisch-Brabant
 Kirche St. Rochus (Hauset) und Rochuskapelle (Hauset), Provinz Lüttich
 Sint-Rochuskerk in Kortrijk, Provinz Westflandern
 Église Saint-Roch in Mirwart, Provinz Luxemburg
 Rochuskapelle (Neu-Moresnet) in Neu-Moresnet, Provinz Lüttich
 Sint-Rochuskerk in Rugge (Avelgem), Provinz Westflandern
 Sint-Rochuskerk in Sombeke (Waasmunster), Provinz Ostflandern
 Sint-Rochuskerk in Souverain-Wandre (Lüttich), Provinz Lüttich
 Sint-Rochuskerk in Ulbeek (Wellen), Provinz Limburg

Deutschland 
 Rochuskapelle (Ahrbrück), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Rochuskapelle am Blutsberg in Aichstetten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 St. Rochus (Bad Kohlgrub), Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Rochuskapelle (Mingolsheim) in Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Rochuskapelle (Bingen) in Bingen am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Kirche St. Rochus in Bonn-Duisdorf
 Rochuskapelle (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Dalheim-Rödgen), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskirche (Düsseldorf) in Düsseldorf-Pempelfort, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle (Düsseldorf), Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle (Düsseldorf-Hamm), Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle (Duisburg) in Duisburg-Huckingen, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle Sand in Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Egg an der Günz), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rochuskapelle (Loope) in Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus und Isidor (Oberense) in Ense Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle (Eslohe), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Kämmerzell) in Fulda, Hessen
 St. Rochus (Göschweiler), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 St. Rochus (Hatzenport), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 St. Rochus (Jossa) in Hosenfeld, Landkreis Fulda, Hessen.
 St. Rochus (Jülich), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle (Hohenecken) in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 St. Rochus (Hohenecken) in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Rochuskapelle, Köln-Bickendorf, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskirche, Köln-Bickendorf, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle (Korschenbroich), Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle (Lüttenglehn) in Korschenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen 
 Rochuskapelle in Landshut, Bayern
 St. Rochus und Apollonia (Langenbieber), Landkreis Fulda, Hessen
 Rochuskapelle (Offheim) in Limburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Kirche St. Nikolaus und Rochus in Mayschoß, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 St. Rochus (Mönchengladbach), Nordrhein-Westfalen
 Rochuskapelle auf dem Rochusfriedhof in Nürnberg, Bayern
 St. Rochus (Obersteinbach), Landkreis Neustadt an der Aisch, Bayern
 St. Rochus (Gerolstein-Oos), Rheinland-Pfalz
 Rochuskirche in Orenhofen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kirche St. Rochus in Overath-Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Rath-Anhoven), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Rodder), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 St. Rochus (Hainhausen) in Rodgau, Landkreis Offenbach, Hessen
 Kapelle St. Rochus in Schwabmühlhausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 St. Rochus (Zweifall) in Stolberg, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Telgte), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus und Wendelin in Gopprechts, Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rochuskapelle (Wangen im Allgäu), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rochuskapelle in Werne, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Schönau) in Wildenfels, Landkreis Zwickau, Sachsen
 St. Rochus (Wollseifen), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 St. Rochus (Zirndorf) in Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern

Frankreich 
 Oratoire Saint-Roch in Ajaccio, Département Corse-du-Sud
 Église Saint-Roch in Ajaccio, Département Corse-du-Sud
 Église Saint-Roch in Armentières, Département Nord
 Église Saint-Roch in Domeyrat, Département Haute-Loire
 Église Saint-Roch in Montpellier, Département Hérault
 Église Saint-Roch in Nizza, Département Alpes-Maritimes
 St-Roch in Paris
 St-Roch (Villeneuve-le-Bœuf)

Griechenland 
 Katholische Kirche des Heiligen Rochus (Καθολικός Ναός του Αγίου Ρόκκου) in Chania auf Kreta

Italien 
 San Rocco in Casignana, Metropolitanstadt Reggio Calabria
 San Rocco in Cles, Provinz Trient
 San Rocco in Girifalco, Provinz Catanzaro
 San Rocco in Miasino, Provinz Novara
 San Rocco in Molinara
 San Rocco in Palmi, Metropolitanstadt Reggio Calabria
 San Rocco all’Augusteo in Rom, Metropolitanstadt Rom
 San Rocco in Salandra, Provinz Matera
 San Rocco in San Rocco al Porto, Provinz Lodi
 San Rocco in Scilla, Metropolitanstadt Reggio Calabria
 Oratorio di San Rocco in Siena, Provinz Siena
 San Rocco in Tirano, Provinz Sondrio
San Rocco in Venedig, Metropolitanstadt Venedig

Malta 
 Chapel of St Roque (Żebbuġ)

Niederlande 
 Sint-Rochuskapel in Maastricht, Provinz Limburg
 Sint-Rochuskerk in Steyl, Provinz Limburg

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Hirm
 Pfarrkirche Oberloisdorf

Niederösterreich
 Pfarrkirche Harth (Gemeinde Geras)
 Pfarrkirche Kleinhadersdorf
 Pfarrkirche Ollern
 Pfarrkirche Pachfurth
 Pfarrkirche Siebenhirten (Gemeinde Mistelbach)
 Rochuskapelle (Mannersdorf an der March)

Tirol
 Dreiheiligenkirche Innsbruck, Tirol (hll. Sebastian, Pirmin, Rochus und Alexius)
 Pfarrkirche Schnann
 Kaplaneikirche Polling in Tirol

Vorarlberg
 Kapelle St. Rochus (Hohenems), Hohenems-Reute
 Rochuskapelle (Neuburg), Koblach

Wien
 Neustifter Pfarrkirche
 Rochuskapelle (Wien)
 Rochuskirche (Wien)

Polen 
 Rochuskirche Białystok, Woiwodschaft Podlachien
 St. Rochus und St. Johannes der Täufer in Brochów, Woiwodschaft Masowien
 Wallfahrtskirche St. Rochus, Dobrzeń Wielki (Groß Döbern), Woiwodschaft Opole
 Wallfahrtskirche St. Rochus Grodzisko, Woiwodschaft Opole
 St. Rochus (Lądek-Zdrój), Niederschlesien
 St. Rochus Stare Budkowice, Woiwodschaft Opole
 St. Rochus Tułowice (Tillowitz), Woiwodschaft Opole
 St. Rochus Głuchołazy, Woiwodschaft Opole
 St. Rochus ((Dabrowka Gorna)(Eichtal)) Woiwodschaft Opole

Portugal 
 Igreja de São Roque, Altares, Azoren
 Igreja de São Roque, Cedros, Azoren
 Igreja de São Roque, Ilha de São Miguel, Azoren
 Igreja de São Roque, São Roque do Pico (Ilha do Pico), Azoren
 Igreja de São Roque (Lissabon)

Rumänien 
 Pfarrkirche Heiliger Rochus (Freidorf), Timișoara (Temeswar)

Schottland 
 St. Roch's Church in Glasgow

Schweiz 
 Reformierte Kirche Fuldera, Kanton Graubünden
 Kapelle St. Rochus Pardé, Kanton Graubünden
 Kapelle Sogn Roc, Lumbrein, Kanton Graubünden

Serbien 
 Kapelle St. Rochus (Subotica)

Slowenien 
 Sveti Rok in Brežice

Spanien 
 Iglesia de San Roque in Almería, Provinz Almería
 San Roque de Bonansa, Bonansa, Provinz Huesca
 Iglesia de San Roque in Fuentes de Ayódar, Provinz Castellón
 Iglesia de San Roque in Tinajo auf Lanzarote, Provinz Las Palmas
 Iglesia de San Roque in Salàs de Pallars, Provinz Lleida

Tschechien 
 Kostel svatého Rocha im Prager Stadtteil Hradčany
 Kostel svatého Rocha im Prager Stadtteil Žižkov

Vereinigte Staaten 
 St. Roch Church, Greenwich, Connecticut

Weblinks 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)